Сезон ВНБА 2000 — стал 4-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом, в четвёртый раз подряд, стала команда «Хьюстон Кометс». С этого сезона стал присуждаться приз самому прогрессирующему игроку.

В регулярном чемпионате приняло участие 16 клубов, на четыре больше, чем в прошлом, так как в межсезонье ВНБА пополнило сразу четыре команды, «Индиана Фивер», «Майами Сол», «Портленд Файр» и «Сиэтл Шторм». 25 апреля в Сикокасе (штат Нью-Джерси) на драфте ВНБА 2000 года под первым номером командой «Кливленд Рокерс» была выбрана бельгийская центровая Энн Воутерс, до этого выступавшая в чемпионате Франции за «USV Олимпик». Под вторым номером на том драфте клубом «Вашингтон Мистикс» была выбрана центровая Таша Миллс из университета Алабамы.

Регулярный чемпионат стартовал 29 мая матчем прошлогодних финалистов между «Хьюстон Кометс» и «Нью-Йорк Либерти», в котором «Кометс» победили со счётом 84:68. 17 июля на Америка Уэст-арене в Финиксе (штат Аризона) состоялся Матч всех звёзд, в котором команда Запада обыграла команду Востока со счётом 73:61. MVP этого матча была признана форвард «Хьюстон Кометс» Тина Томпсон, которая за 16 минут, проведённых на площадке, собрала коллекцию из 13 очков, 11 подборов и 3 перехватов за команду Запада. Регулярный чемпионат в том году закончился 9 августа, MVP которого была признана Шерил Свупс из «Хьюстон Кометс». Наставник клуба «Лос-Анджелес Спаркс», Майкл Купер, был признан тренером года, а Бетти Леннокс, шестой номер драфта, из «Миннесота Линкс» — новичком года. Официально сезон 2000 года завершился 26 августа, когда «Хьюстон Кометс» обыграли во 2-й игре финальной серии до двух побед команду «Нью-Йорк Либерти», а MVP финала 4-й год подряд была признана защитник «Кометс» Синтия Купер.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ЖНБА: Шерил Свупс, Хьюстон Кометс
 Самый ценный игрок финала: Синтия Купер, Хьюстон Кометс
 Новичок года ЖНБА: Бетти Леннокс, Миннесота Линкс
 Лучший оборонительный игрок: Шерил Свупс, Хьюстон Кометс
 Самый прогрессирующий игрок: Тари Филлипс, Нью-Йорк Либерти
 Приз за спортивное поведение: Сьюзи Макконнелл, Кливленд Рокерс
 Тренер года: Майкл Купер, Лос-Анджелес Спаркс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Шерил Свупс (Хьюстон Кометс)
 Ф Натали Уильямс (Юта Старз)
 Ц Лиза Лесли (Лос-Анджелес Спаркс)
 З Синтия Купер (Хьюстон Кометс)
 З Тиша Пенишейру (Сакраменто Монархс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Ф Кэти Смит (Миннесота Линкс)
 Ф Тина Томпсон (Хьюстон Кометс)
 Ц Иоланда Гриффит (Сакраменто Монархс)
 З Тереза Уизерспун (Нью-Йорк Либерти)
 З Бетти Леннокс (Миннесота Линкс)
 З Шэннон Джонсон (Орландо Миракл)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2000